Kreekrakbrug is een brug over het Schelde-Rijnkanaal en Spuikanaal Bath in Zeeland, in de gemeente Reimerswaal en het kan zijn:
 in de Oude Rijksweg (N289), zie Kreekrakbrug (N289)
 in de spoorlijn Vlissingen-Roosendaal, zie Kreekrakspoorbrug of Spoorbrug over het Schelde-Rijnkanaal
 in de autosnelweg A58, zie Kreekrakbrug (A58)